Ивонн Джойс Крейг (; 16 мая 1937, Тейлорвилл, Иллинойс — 17 августа 2015, , Лос-Анджелес) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Тейлорвилле (Иллинойс), провела детство в городе Колумбус (Огайо). В возрасте 14 лет переехала вместе с семьёй в Техас, где сменила несколько средних школ, в том числе некоторое время провела в W. H. Adamson High School и три года училась в Sunset High School даллаского района .

Училась искусству классического танца в балетной школе Эдит Джеймс (Edith James School of Ballet), где её заметила балерина Александра Данилова и помогла получить стипендию в нью-йоркской Школе американского балета (School of American Ballet). В возрасте 17 лет Ивонн Крейг вступила в труппу «Русский балет Монте-Карло». Позднее её «открыл» сын Джона Форда Патрик, благодаря которому она снялась в своём дебютном фильме The Young Land. Впоследствии она также играла вместе Элвисом Пресли в фильмах Это случилось на всемирной выставке и Целующиеся кузены.

В 1960 году Крейг снялась в фильме «Семь женщин из ада» (Seven Women from Hell) вместе с Сезаром Ромеро (впоследствии он сыграл Джокера в оригинальном телесериале «Бэтмен») и в музыкальной комедии «Давно пора» (High Time) с Бингом Кросби, а в 1965 — в фильме «Лыжная вечеринка» (Ski Party) с Фрэнки Авалоном.

Наибольшую известность Ивонн Крейг получила как одна из первых актрис, воплотивших на экране образ женщины-супергероини (она сыграла роль Бэтгёрл в третьем и последнем сезоне телесериала «Бэтмен» в 1967 году). Будучи профессиональной танцовщицей, она самостоятельно исполняла многие трюковые сцены. Другой знаменательной для её карьеры ролью стала зеленокожая рабыня Марта с планеты Орион в одном из эпизодов сериала Star Trek.

В 1971 году Крейг вернулась на большой экран в роли обольстительной секретарши в комедии How to Frame a Figg, а в конце десятилетия появилась в четырёх эпизодах сериала «Любовь, американский стиль» (Love, American Style) и дважды в забытом ныне ситкоме Дона Адамса «Партнёры» (The Partners). В семидесятые годы она также сыграла небольшие роли в телевизионном фильме Jarrett (1973) и в нескольких сериалах — «О’Хара, министерство финансов США» (O’Hara, U.S. Treasury), «Манникс» (Mannix), «Иллюзионист» (The Magician), «Коджак» (Kojak), «Человек на шесть миллионов долларов» (The Six Million Dollar Man), Старски и Хатч. Устав от ролей сексапильных красоток, Крейг дала своим агентам указание впредь не принимать к рассмотрению подобные предложения и в итоге почти перестала сниматься. С целью заработка получила лицензию торговца недвижимостью и изредка снималась, в частности — в эпизоде «Помнишь… когда?» сериала «Остров фантазий» (Fantasy Island) в 1983 году. После выхода на экраны в 1989 году фильма Тима Бёртона «Бэтмен» произошёл всплеск интереса к прежним экранизациям пополуярного комикса, что повлекло приглашение Ивонн Крейг во множество ток-шоу и её съемки в малобюджетной комедии «Diggin' Up Business» (1990).

Крейг появлялась в эпизодических ролях в сериалах The Mod Squad, The Man from U.N.C.L.E. и в других. В 2000 году написала книгу мемуаров под названием From Ballet to the Batcave and Beyond, которая охватила период её жизни от ранних лет в балете и включала годы театральной актёрской карьеры. В 2009 году озвучила роль бабушки в мультсериале «Оливия». Умерла 17 августа 2015 года в районе Лос-Анджелеса  после двух лет борьбы с раком молочной железы, давшим метастазы в печень.

Семья 
Первым мужем Ивонн Крейг был актёр , наибольшую известность которому принесла роль в «рождественском» фильме «Я видел, как мамочка целует Санта Клауса» (I Saw Mommy Kissing Santa Claus). В 1962 году брак распался, и в 1988 году Крейг вышла замуж за Кеннета Олдрича.

Избранная фильмография 

 Eighteen and Anxious (1957)
 «Молодая земля» (The Young Land, 1959)
 «Гиджет» (Gidget, 1959)
 «История Джина Крупа» (The Gene Krupa Story, 1959)
 «Как раз вовремя» (High Time, 1960)
 «Одержимый любовью» (By Love Possessed, 1961)
 «Семь женщин из ада» (Seven Women from Hell, 1961)
 «Это случилось на Всемирной выставке» (It Happened at the World’s Fair, 1963)
 «Целующиеся кузены» (Kissin' Cousins, 1964)
 «Лыжная вечеринка» (Ski Party, 1965)
 «Марсу нужны женщины» (Mars Needs Women, 1966)
 «Один шпион — это слишком много» (One Spy Too Many, 1966)
 «Один из наших шпионов пропал» (One of Our Spies is Missing, 1966)
 «В игре как Флинт» (In Like Flint, 1967)
 «Как подставить Фигга» (How to Frame a Figg, 1971)
 Diggin' Up Business (1990)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Умершие от рака молочной железы
Киноактрисы США